Video CD — формат запису цифрового потоку аудіо-відео на компакт-диск;
 Voice Control Device — пристрій з голосовим керуванням;
 Value change dump — символьний формат файлів результатів симуляції, запроваджений стандартом мови опису апаратури Verilog.